Die Cadre-71/2-Europameisterschaft 1992 war das 41. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 8. bis zum 12. April 1992 in Hooglede im Ortsteil Gits statt. Es war die zehnte Cadre-71/2-Europameisterschaft in Belgien.

Geschichte 
Der Österreicher Stephan Horvath gewann in Hooglede seinen zweiten EM-Titel im Cadre71/2. Im Finale schlug er den Belgier Peter de Backer mit 2:1 Sätzen. Wie im Vorjahr gewann der Bochumer Fabian Blondeel die Bronzemedaille und Martin Horn spielte wieder die perfekte Partie mit zwei Sätzen in je einer Aufnahme. Ein sehr gutes Turnier spielte der vielfache DDR-Meister in verschiedenen Disziplinen Carsten Lässig. Nachdem er knapp in der ersten Runde gegen Titelverteidiger Frédéric Caudron verloren hatte eliminierte er den mehrfachen Europameister Fonsy Grethen in seinem dritten Spiel aus dem Turnier. Auch wurde wieder einmal das Spielsystem verändert, was während des Turniers zu einigen Missverständnissen führte. Es gab keinen Tie-Break mehr bei einem Unentschieden in einer Aufnahme, sondern die Partiepunkte wurden geteilt. Stand es nach drei Sätzen Unentschieden, so gab es einen vierten Satz. Hier gab es keinen Nachstoß. Das wurde Frédéric Caudron zum Verhängnis. Zweimal beendeten seine Gegner, einmal Horvath in der Siegerrunde und einmal Blondeel im Spiel um Platz drei, den Satz in einer Aufnahme und Caudron hatte beide Matches verloren, ohne die Chance sich zu wehren.

Leider sind von dieser EM nicht alle Turnierunterlagen vorhanden. Die einzelnen Satzergebnisse sind nicht bekannt.

Turniermodus 

Gespielt wurde eine Qualifikation mit 30 Akteuren, wovon sich acht Spieler für das Hauptturnier qualifizieren konnten. Diese acht Spieler trafen die auf die acht gesetzten Spieler. Hier gab es ein Doppel-KO System mit einer Sieger- und einer Trostrunde, wobei die Spieler für das Finale und das Spiel um Platz drei ermittelt wurden. Es wurde auf zwei Gewinnsätze à 75 Punkte gespielt. Endete ein Satz 75:75 in einer Aufnahme gab es keinen Tie Break mehr. Der Satz endete Unentschieden. Bei Satzpunktgleichheit gab es einen vierten Entscheidungssatz. Es wurde ohne Nachstoß gespielt, außer bei einer Partie in einer Aufnahme.
 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Qualifikation

Hauptturnier

Siegerrunde

Einzelnachweise 

Cadre-71/2-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 1992
Billardturnier in Hooglede